Il perduto amore (Immensee) – film tedesco del 1943 diretto da Veit Harlan
Il perduto amore (In loving memory) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1969 al 1986
 Il perduto amore, romanzo di Mario Tobino